Стаццона () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Комо
 Стаццона () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика